Die Sang Lee International Open 2006 war ein Karambolageturnier in der Disziplin Dreiband und fand vom 13. bis 20. August in New York, Vereinigte Staaten statt.

Modus 
Das Turnier startete mit zehn Qualifikationsgruppen à acht oder neun Spielern im Round Robin Modus. Die Partiedistanz betrug 25 Points. Die jeweils drei Gruppenbesten qualifizierten sich für das Semifinale. Dazu gab es noch fünf Plätze, die durch ein Los und ein Lottosystem vergeben wurden. Somit qualifizierten sich 35 Spieler für das Semifinale. Hinzu kamen fünf gesetzte Spieler. Im Semifinale wurden fünf Gruppen à acht Spieler gebildet. Die Partiedistanz war 35 Points. Die ersten zwei jeder Gruppe spielten im A-Finale um die Plätze 1 bis 10 bis 40 Points und die Gruppendritten- und vierten im B-Finale um die Plätze 11 bis 20 bis 35 Points. Wieder wurden alle Spiele im Round Robin Modus gespielt. Alle Partien wurden ohne Nachstoß gespielt. Durch dieses Spielsystem spielten einige Akteure jeweils 25 Matches.

Gesetzte Spieler 
•  Torbjörn Blomdahl•  Dick Jaspers•  Frédéric Caudron•  Semih Saygıner•  Raymond Ceulemans

Preisgeldtabelle

Semifinalrunden

Finalrunden

Einzelnachweise 

Verhoeven Open
Karambolageveranstaltung 2006